Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenenkerk (Lokeren)
 Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenenkerk (Maria-Aalter)
 Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenenkerk (Nieuwenhagen), in de Nederlandse gemeente Landgraaf
 Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenenkerk (Stein), in de Nederlandse gemeente Stein
 Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenenkerk (Stok), in de Belgische gemeente Kortenaken
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstand-der-Christenenkerk (Sint-Niklaas), in het Belgische Sint-Niklaas
 Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenenkerk (Waterloos), te Berg-Waterloos, gemeente Maaseik
 Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenenkerk (Zogge), te Zogge, gemeente Hamme
Zie ook
 Maria Helpsterkerk